Veyret est un patronyme français pouvant désigner : 
 Alain Veyret (né en 1953) : personnalité politique française	 
 Cyril Veyret (né en 1988) : joueur de rugby	français 
 Germaine Veyret-Verner (1913-1973) : géographe française	 
 Marius Veyret (années 1940-1950) : arbitre français de football	 
 Paul Veyret (1873-1898) : acteur de théâtre français	 
 Paul Veyret (géographe) (1912-1988) : géographe français	 
 Vincent Veyret : artiste visuel français
 Yvette Veyret-Medkjian (née en 1943): géographe française
 Yvonne Veyret (née en 1925), botaniste française
Homonymie de patronyme
Patronyme français